Apolethon är ett släkte av kräftdjur. Apolethon ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Apolethon